Александър Иванов Грубчев (понякога Групчев) е български военен деец, подполковник, участник в Балканската (1912 – 1913) и Междусъюзническата война (1913).

Биография 
Александър Грубчев е роден на 15 август 1862 г. в Охрид, Османска империя. Принадлежи към големия род Групчеви. Постъпва във Военното на Негово Княжеско Височество училище и е произведен в чин подпоручик. Служи в 24-ти пехотен черноморски полк, в който като капитан към 1895 г. командва 2-ра рота и в 23-ти пехотен шипченски полк. По време на Балканската (1912 – 1913) и Междусъюзническата войни (1913) служи в 38-и пехотен полк. Убит е на 24 юни 1913 година при връх Букова глава, Трънско, където е и погребан.

Военни звания 
 Подпоручик (1 ноември 1885)
 Поручик (17 април 1887)
 Капитан (2 август 1891)
 Майор (2 май 1902)
 Подполковник

Бележки

Източници 
 

Български подполковници
Български военни дейци от Балканските войни
Загинали през Междусъюзническата война
Родени в Охрид
Български офицери от Македония
Александър
Седми випуск на Националния военен университет „Васил Левски“